Castagni ima više značenja:
 Castagni, Cuneo
 Castagni, Verona